Бори́с Верши́нин: 
 Вершинин, Борис Георгиевич (1899—1953) — генерал-лейтенант Советской Армии.
 Вершинин, Борис Иванович (1932—2009) — советский педагог, Народный учитель СССР.